Міус — давнє місто в Іонії.
 Міус — річка. Назва у Геродота — Гіпакіріс (Конюший). Див.: Росомони.
 Міус — селище, Луганська область, Алчевський район
 Міус — ландшафтний заказник місцевого значення в Перевальському районі Луганської області